Махлатсе Чилибой Ралепелле (, родился 11 сентября 1986 в Цанене) — южноафриканский регбист, выступающий на позиции хукера.

Биография

Ранние годы 
Окончил , в которой увлёкся регби. В 2002 году выступал за сборную ЮАР среди школьников не старше 18 лет. За сборную ЮАР до 19 лет играл в 2004—2005 годах, выиграв в 2005 году чемпионат мира среди юниоров U-19 и дебютировав в том же году за сборную U-21. В 2006 году был капитаном сборной ЮАР на молодёжном чемпионате мира во Франции, на котором «бэбибокс» дошли до финала, проиграв хозяевам 13:24.

2005—2006 
В 2005 году Чилибой был заявлен на  за команду «Блю Буллз»: не сыграв ни матча, он оставался капитаном команды U-21 в чемпионате провинций U-19. Официальный дебют Ралепелле состоялся в , когда 10 февраля он вышел на последней минуте на замену в матче против «Читаз» в Блюмфонтейне (победа 30:18). Вторую свою встречу 25 февраля против «Уаратаз» Ралепелле начал на скамейке запасных, выйдя затем на поле (победа 26:17). В розыгрыше  Ралепелле сыграл пять встреч, а 18 марта занёс попытку в матче против «» (победа 30:6).

Несмотря на то, что Ралепелле сыграл меньше 10 минут в Супер Регби и всего пять матчей в , он был вызван в заявку сборной ЮАР на Кубок трёх наций 2006. Главный тренер  включил его в заявку сборной на матч 5 августа против Австралии в Сиднее, однако на поле так и не вышел (поражение 18:20). 26 августа он провёл первую игру в сборной ЮАР против Новой Зеландии в Претории (поражение 26:45); его также включали в заявки на два последних матча Кубка.

Ралепелле также был в заявке сборной ЮАР на , однако на матч против Ирландии и на первую встречу против Англии он не вышел, сыграв во второй встрече на «Туикенеме». В последней встрече против  на стадионе «Уокерс» в Лестере Ралепелле вывел свою команду как капитан, став первым чернокожим (и самым молодым) капитаном сборной ЮАР.

2007—2008 
В 2007 году Ралепелле сыграл всего один матч в , 10 февраля против «Читаз» (победа 24:20), а затем получил травму колена и выбыл до конца года. В 2008 году он вернулся в строй, сыграв в предсезонных встречах, однако 26 февраля перед матчем в Джордже против «» повредил колено на разминке и опять выбыл из строя.

Из-за проблем с коленями Чилибой не играл полтора года, окончательно вернувшись только в августе 2008 года в Первом дивизионе Кубка Карри и дебютировав в игре Кубка спустя два с половиной года после дебюта в Супер Регби. Он вышел на замену вместо  в игре 1 августа в Бракпане против «» (победа 50:7). Всего он сыграл восемь матчей, дойдя с командой до финала: в финале 25 октября он вышел на замену, однако не смог спасти команду от поражения от «Шаркс» (9:14). В том же году он участвовал в турне сборной ЮАР по Великобритании в ноябре, сыграв матч против Англии 22 ноября 2008 (победа 42:6).

2009—2010 
В 2009 году в  Ралепелле сыграл 15 встреч и занёс первую попытку в игре 9 мая против «Читаз» (победа 29:20). В том году с командой он дошёл до финала турнира, выйдя на замену во втором тайме игры против «Чифс» — его команда выиграла титул чемпионов Супер 14, победив со счётом 61:17. В 2009 году он попал в заявку ЮАР на  против «Британских и ирландских львов», сыграв в третьем тест-матче 4 июля (поражение 9:28). Ещё 4 матча он сыграл в Кубке трёх наций, который ЮАР выиграла в третий раз.

6 ноября 2009 года его сборная сыграла матч против английского клуба Премьер-лиги «Лестер Тайгерс» и сенсационно проиграла 17:22. Чилибой вывел команду как капитан, а по ходу матча повредил стопу. Из-за операции и последующего восстановления он пропустил три месяца.

В 2010 году Рапелелле сыграл 5 матчей за «» в рамках  и всего одну игру 15 мая против «Стормерз» в  (поражение 10:38). При этом он вызывался на летние тест-матчи ЮАР против Уэльса, Франции и Италии, в которых сыграл. За тот год он сыграл ещё 5 встреч на Кубке трёх наций и восемь игр за «Блю Буллз» в Первом дивизионе Кубка Карри.

15 ноября 2010 года после матча против Ирландии, проходившего во время турне ЮАР по Великобритании, у Ралепелле и ещё одного игрока,  результаты допинг-анализов показали наличие запрещённого вещества , вследствие чего обоих игроков отправили немедленно домой. Позже Регбийный союз ЮАР признал ошибку и извинился перед обоими: вещество содержалось в пищевых добавках типа Anabolic Nitro Nitric Oxide Extreme Energy Surge, которые употребляли все игроки сборной. В британской версии этой добавки метилгексанамина не было, вследствие чего британские допинг-тесты расценивали его как запрещённый препарат.

2011—2013 
В сезоне  Ралепелле сыграл 16 игр и занёс попытку в матче 23 апреля против клуба «Уэстерн Форс» (поражение 21:26). Команда заняла 7-е место по итогам регулярного чемпионата и не попала в плей-офф. В том же году в игре 23 июля против Австралии в рамках Кубка трёх наций (поражение 20:39). В розыгрыше Кубка Карри Первого дивизиона он сыграл 3 матча. Также Чилибой был включён в заявку ЮАР на чемпионат мира в Новой Зеландии, выйдя на замену только в матче 22 сентября против Намибии (победа 87:0), а южноафриканцы покинули турнир на стадии четвертьфинала.

В 2012 году в  Чилибой сыграл 17 матчей, выведя команду в плей-офф, однако его клуб проиграл там «Крусейдерс». Из-за очередной травмы колена он так и не сыграл на Чемпионате регби. В конце года он вернулся на поле, сыграв три матча в Кубке Карри, а также был включён в заявку на тест-матчи ЮАР (на поле не выходил).

В 2013 году в  Чилибой сыграл 17 матчей и установил собственный рекорд результативности, занеся две попытки — одну 22 февраля против «Стормерз» (победа 25:17) и вторую 29 июня против «Саутерн Кингз» (победа 48:18). 8 июня он вышел на замену в тест-матче против сборной Италии, а в том же месяце было объявлено о его переходе во французскую «Тулузу» после завершения розыгрыша Кубка Карри 2013 года, в котором Чилибой так и не провёл ни одного матча.

Первая допинговая дисквалификация 
Дебют за «Тулузу» состоялся в  в матче против «Цебре» (победа 38:5). Через две недели Чилибой дебютировал в матче чемпионата Франции против «Тулона» (победа 13:12), сыграв всего 10 матчей в Топ-14 и шесть в Кубке Хейнекен. В феврале 2014 года он провёл последнюю игру в сезоне против «Биарриц Олимпик»: несмотря на победу 16:6, Ралепелле снова травмировался. Из-за разрыва крестообразных связок он пропустил остаток сезона.

19 марта 2014 года допинг-тест показал наличие в его крови  — запрещённого анаболического стероида. Слушания по допинг-делу были назначены на середину марта 2015 года, однако контракт с Ралепелле был разорван, и тот вернулся в ЮАР. Рапелелле был дисквалифицирован ровно на два года, срок начала дисквалификации отсчитывался с 10 апреля 2014 года.

Возвращение в «Шаркс» 
Перед началом  Ралепелле перешёл в команду «Шаркс» из Дурбана, в составе которой играл до начала 2019 года.

Вторая допинговая дисквалификация 
17 января 2019 года Ралепелле провалил допинг-тест: в его организме был обнаружен запрещённый , который он якобы употреблял в процессе восстановления после травмы. В результате он был дисквалифицирован на 8 лет. Сам игрок не признавал свою вину в умышленном употреблении и утверждал, что многократно тестировался после своей второй дисквалификации и стремился в дальнейшем не рисковать своей карьерой. Его защита утверждала, что расследование было проведено с многочисленными нарушениями, чтобы дискредитировать игрока. Попытка оспорить дисквалификацию в сентябре 2020 года потерпела неудачу.

Личная жизнь 
Чилибой исповедует христианство и утверждает, что вера «не позволяет ему врать и обманывать» — на основании этого Чилибой даже пытался оспорить свою дисквалификацию 2019 года, но безуспешно.

Достижения

Клубные 
 Чемпион Супер Регби (Супер 14): 2007, 2009, 2010

В сборной 
 Чемпион мира U-19: 2005
 Вице-чемпион мира U-21: 2006
 Чемпион Кубка трёх наций: 2009

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Регбисты ЮАР
Игроки сборной ЮАР по регби
Регбисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Игроки РК «Блю Буллз»
Игроки РК «Буллз»
Игроки РК «Тулуза»
Игроки РК «Шаркс»
Игроки РК «Натал Шаркс»